Моисей Еремеевич Подгородецкий (4 сентября 1905, село Негин, теперь Каменец-Подольского района Хмельницкой области — , Хмельницкая область) — украинский советский деятель, председатель колхоза имени 40-летия Октября (затем — «Коммунист») села Негин Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Герой Социалистического Труда (26.02.1958). Депутат Верховного Совета УССР 6-7-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1920—1927 годах занимался земледелием в домашнем хозяйстве.

В 1927—1930 годах — в Красной армии.

В 1930—1931 годах — продавец Негинского сельского потребительского общества Смотрицкого района.

Член ВКП(б) с 1931 года.

В 1931—1937 годах — председатель рабочего комитета негинских разработок «Сахкамень».

В 1937—1939 годах — заместитель заведующего свеклопунктом Вышневчикского сахарного завода Каменец-Подольской области.

В 1939—1940 годах — заместитель директора машинно-тракторной станции (МТС) Смотрицкого района Каменец-Подольской области.

В 1940—1941 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Смотрицкого районного совета депутатов трудящихся — председатель Смотрицкой районной плановой комиссии Каменец-Подольской области.

С июля 1941 по 1946 год — в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Служил командиром 1-й саперной роты 82-го отдельного саперного батальона 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии. Воевал на Юго-Западном, Южном, Северо-Кавказском, 1-м Украинском фронтах.

В 1946—1953 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Смотрицкого районного совета депутатов трудящихся — председатель Смотрицкой районной плановой комиссии Каменец-Подольской области.

В 1953—1976 годах — председатель колхоза имени 40-летия Октября (затем — «Коммунист») села Негин Смотричского (затем — Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

С 1976 года — на пенсии.

Звание 
 старший лейтенант

Награды 
 Герой Социалистического Труда (26.02.1958)
 орден Ленина (26.02.1958)
 орден Красного Знамени (29.01.1945)
 ордена
 медаль «За оборону Кавказа»
 медали

Источники 
 газета «Советское Подолье» (Хмельницкий) — 1963 год — февраль.
 Каменецкий календарь на 4 сентября

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Родившиеся в Каменец-Подольском районе
Члены КПСС